Abaeté (pleme iz Minas Geraisa), Indijansko pleme u Brazilu
 Abaeté (pleme iz Amazonasa), Indijansko pleme u Brazilu
 Abaeté (rijeka), pritoka rijeke São Francisco, u Brazilu